Akulik ist der Name zweier Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Akulik Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (North Slope)
 Akulik River, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Nome)

Siehe auch:
 Akulikutak River, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Bethel)